Río Negro peut désigner :

Toponymes

Río Negro, une province du pays ;
 Río Negro, un fleuve des régions Río Negro et de la Patagonie ;
 Río Negro, une rivière de la province du Chaco ;
 Río Negro, un journal de la province de Neuquén.

Río Negro, affluent du Río San Martin

Rio Negro, une ville de l'État du Mato Grosso do Sul ;
 Rio Negro, une ville du Paraná ;
 Rio Negro, un affluent de l'Amazone ;
 Rio Negro, une rivière du Mato Grosso do Sul ;
 Rio Negro, une rivière du Paraná et de l'État de Santa Catarina ;
 Rio Negro, une rivière de l'État du Rio Grande do Sul.

Río Negro, une municipalité de la province d'Osorno, région des Lacs.

Río Negro, un fleuve, affluent du Río Magdalena.

Río Negro, un village du département de Baja Verapaz dont les habitants ont fait l'objet d'un massacre.
 Río Negro, le fleuve ayant donné son nom au village ci-dessus, aussi appelé Chixoy.

Río Negro, une rivière du pays ;
 Río Negro, un département du pays.

Río Negro, une municipalité de l'État d'Amazonas ;
 Río Negro, l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Guaraque dans l'État de Mérida ;
 Río Negro, la capitale de la paroisse civile de Río Negro dans la municipalité de Guaraque dans l'État de Mérida ;
 Río Negro, l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Machiques de Perijá dans l'État de Zulia ;
 Río Negro, la capitale de la paroisse civile de Río Negro dans la municipalité de Machiques de Perijá dans l'État de Zulia ;
 Río Negro, une rivière de l'Amazonie vénézuélienne, sous-affluent de l'Orénoque.

Autres 
 Rio Negro, une rivière qui se jette dans l'Amazone ;
 Rio Negro, une bande dessinée d'Iwan Lepingle se déroulant dans la province homonyme d'Argentine ;
 Rio Negro, film d'Atahualpa Lichy, produit par  Jean François Lepetit (Flach Film) et Atahualpa Lichy (Yavita Films) (1991).

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme